Juan Martín del Potro era il detentore del titolo, ma si è ritirato per infortunio.

In finale Dominic Thiem ha sconfitto Roger Federer con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (terzo turno)
  Rafael Nadal (semifinale, ritirato)
  Alexander Zverev (terzo turno)
  Roger Federer (finale)
  Kevin Anderson (ritirato)
  Kei Nishikori (terzo turno)
  Dominic Thiem (campione)
  John Isner (quarto turno)
  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Borna Ćorić (secondo turno)
  Karen Chačanov (quarto di finale)
  Milos Raonic (semifinale)
  Daniil Medvedev (terzo turno)
  Marco Cecchinato (secondo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)

  Nikoloz Basilashvili (secondo turno) 
  Gaël Monfils (quarti di finale, ritirato) 
  Pablo Carreño Busta (ritirato) 
  David Goffin (secondo turno) 
  Roberto Bautista Agut (secondo turno) 
  Kyle Edmund (quarto turno) 
  Alex De Minaur (secondo turno)
  Denis Shapovalov (quarto turno) 
  Diego Schwartzman (terzo turno) 
  Grigor Dimitrov (ritirato) 
  Gilles Simon (terzo turno) 
  Lucas Pouille (secondo turno) 
  Márton Fucsovics (secondo turno) 
  Laslo Đere (terzo turno) 
  Nick Kyrgios (secondo turno) 
  Guido Pella (terzo turno)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime (terzo turno)
  Laslo Đere (terzo turno)
  Jared Donaldson (secondo turno)

  Reilly Opelka (primo turno) 
  Donald Young (primo turno)

Qualificati 

  Radu Albot (terzo turno)
  Alex Bolt (secondo turno)
  Daniel Evans (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (secondo turno)
  Marcos Giron (terzo turno)
  Prajnesh Gunneswaran (terzo turno)

  Ugo Humbert (primo turno) 
  Denis Istomin (primo turno) 
  Tatsuma Itō (primo turno) 
  Filip Krajinović (quarto turno) 
  Alexei Popyrin (secondo turno) 
  Elias Ymer (primo turno)

Lucky loser 

  Ričardas Berankis (secondo turno)
  Miomir Kecmanović (quarti di finale)

  Andrej Rublëv (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2019